XMC steht für:

 3,5-Xylylmethylcarbamat
 Cross-Market Microcontroller des Halbleiterherstellers Infineon: XMC1000, XMC4000

Abkürzung